Dorota Ewa Kwaśny-Lejawa (ur. 11 września 1972 w Bielsku-Białej) – polska narciarka.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata 

Reprezentantka klubu BBTS Włókniarz Bielsko-Biała. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski:
 złota
 w biegu na 5 km stylem klasycznym w latach 1991, 1996, 2000,
 w biegu na 5 km stylem dowolnym w roku 1993,
 w biegu na 10 km stylem dowolnym w latach 1993, 2000,
 w biegu na 15 km stylem dowolnym w latach 1996, 2000,
 w biegu na 30 km stylem dowolnym w latach 1997, 2000,
 w sztafecie 4 x 5 km w roku 1993
 w sztafecie 3 x 5 km w latach 1994 - 1997,
 srebrna
 w biegu na 5 km stylem klasycznym w roku 1995
 w biegu na 10 km stylem dowolnym w latach 1995-1996,
 w biegu na 15 km stylem klasycznym w latach 1993, 1995,
 w biegu na 30 km stylem dowolnym w roku 1996
 w sztafecie 4 x 5 km w latach 1989, 1991-1992.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Albertville 1992)
Polscy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Biegacze narciarscy BBTS Włókniarza Bielsko-Biała
Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej
Urodzeni w 1972